Аббасзаде () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Аббасзаде, Гусейн (1922—2007) — азербайджанский прозаик и поэт. Народный писатель Азербайджана (1991).
 Аббасзаде, Махир Тапдыг оглы (род. 1975) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Аббасзаде, Турал Ильгар оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, вратарь команды «Нефтчала».